

Кобиля () — село у Шолданештському районі.
 Кобиля () — залізничне селище у Шолданештському районі. Входить до складу комуни Котюженій-Марі.

Населені пункти та їхні частини
 Кобиля — село в гміні Перлеєво Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Кобиля — село в гміні Корноваць Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Кобиля — частина села Лютча в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Кобиля — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Кобиля — частина села Ястшембя в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Кобила

Примітки